In 2008 werd het 88ste Campeonato Gaúcho gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul. De competitie werd gespeeld van 19 januari tot 4 mei. Internacional werd kampioen.

Eerste fase

Groep 1

Groep 2

Tweede fase
In geval van gelijkspel telt de uitdoelpuntregel.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Gaúcho
Braziliaans competitievoetbal 2008